piszke, az egres nevű növény másik elnevezése
Piszke, 1950-ben a Komárom-Esztergom megyei Lábatlannal egyesült egykori település